

Pessoas
 Kaoru Ishikawa - um teórico da administração, desenvolvedor do Diagrama de Ishikawa
 Kaoru Tada - uma mangaká japonesa, autora de Itazura na Kiss
 Kaoru Mori - uma mangaká japonesa, autora de Emma
 Kaoru (músico) - guitarrista japonês da banda Dir en grey